Gourkovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Гурково) :
Gourkovo, village bulgare de l'obchtina de Baltchik, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Gourkovo, village bulgare de l'obchtina de Botevgrad, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Gourkovo, ville bulgare de l'obchtina de Gourkovo, située dans l'oblast de Stara Zagora.